ISouljaBoyTellem é o segundo álbum de estúdio do rapper Soulja Boy, lançado em 2008.

Lista de faixas
 "I'm Bout tha Stax" (Intro)
 "Bird Walk"
 "Turn My Swag On" 
 "Gucci Bandanna" (featuring Gucci Mane & Shawty Lo) 
 "Eazy" 
 "Kiss Me Thru the Phone" (featuring Sammie)
 "Booty Got Swag (Donk Part 2)"
 "Rubber Bands" 
 "Hey You There"
 "Yamaha Mama" (featuring Sean Kingston)
 "Wit My Yums On" 
 "Go Head" (featuring Juney Boomdata)
 "Shoppin' Spree" (featuring Gucci Mane & Yo Gotti)
 "Soulja Boy Tell 'Em"
 "Whoop Rico" (featuring Show Stoppas)
 "I Pray" (Outro)

Referência
 http://www.allmusic.com/album/isouljaboytellem-mw0000803148 - Página visitada em 18/05/2013

Álbuns de 2008
Álbuns de Soulja Boy Tell 'Em